Гонга́дзе () — грузинская фамилия.

Известные носители:
 
 Гонгадзе, Мамука Тамазович (род. 1985) — грузинский футболист, нападающий.
 Гонгадзе, Мирослава Владимировна (род. 1972) — украинская журналистка, вдова Георгия Гонгадзе.